Dettori è un cognome sardo presente soprattutto nel sassarese e nella Gallura. 

Può riferirsi a diverse persone, fra cui:

 Beppe Dettori (1965) – musicista italiano
 Bruno Dettori (1941-2020) – politico italiano
 Francesco Dettori (1983) – calciatore italiano
 Gavino Giacomo Dettori – atleta italiano
 Giancarlo Dettori (1932) – attore italiano
 Gianfranco Dettori (1941) – fantino italiano, padre di Lanfranco
 Giovanni Dettori (1940) – religioso italiano
 Giovanni Maria Dettori (1773-1836) – teologo italiano
 Lanfranco Dettori (1970) – fantino italiano, figlio di Gianfranco
 Paolo Dettori (1926-1975) – politico italiano